Cheapside bezeichnet:

in England:
 Cheapside (Berkshire)
 Cheapside (London) Straße in London
 Cheapside (Hertfordshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Cheapside (Massachusetts)
 Cheapside (Texas)
 Cheapside (Virginia)